Margaret Court ha battuto in finale Chris Evert 6–7 7–6 6–4.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Chris Evert (finalista)
 Virginia Wade (ottavi di finale)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Nancy Gunter (ottavi di finale)
 Françoise Dürr (semifinali)
 Helga Masthoff (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1973